Il campionato era formato da otto squadre e il  vinse il titolo.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Calcio nel 1924
Calcio nel 1925
Campionato maltese di calcio